Imerys peut désigner :

Entreprise 

 Imerys, une entreprise spécialisée dans la production et la transformation des minéraux industriels

Voilier 

 Imerys, un monocoque de la Class40 mis à l'eau en 2013

Homonymie de titre